Leque bezeichnet:

 Vitor Benedito Leque da Silva (* 2001), brasilianischer Fußballspieler
 Río Leque, Fluss in Bolivien
 Leque Alto, Ort im Departamento Cochabamba in Bolivien